Сан Херардо има више значења:

 Сан Херардо, Гранха (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Херардо (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Херардо, Карденчал (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Херардо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херардо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Херардо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Херардо, Ла Консепсион (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Херардо (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Херардо, Пропиједад Привада (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Херардо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херардо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Херардо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Херардо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Херардо, Ел Чачалако (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Херардо, Ла Либертад (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Херардо, Агвас Термалес (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Херардо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Херардо (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Херардо (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Херардо (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Херардо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Херардо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Херардо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Херардо, Ла Перла (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херардо (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херардо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херардо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херардо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херардо (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херардо, Бреча 16 кон Километро 4 Сур (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херардо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херардо (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херардо (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику